Председник Пакистана (урду: صدر مملکت) је шеф државе Пакистана. Пакистан има полупредседнички систем власти. Према Уставу, председник Пакистана се бира на петогодишњи мандат. Председник мора да буде муслиман.

Председници републике 

Шеф државе у Пакистану пре 1956. је био британски монарх.

Спољашње везе 
 Службена страница председника Пакистана 
 Службена страница Владе Пакистана 

Политика Пакистана